Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2008 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jonathan Erlich in Andy Ram sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Četrtfinale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Četrtfinale)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (Prvi krog)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (Četrtfinale)
  Paul Hanley /  Leander Paes (Drugi krog)
  Mahesh Bhupati /  Mark Knowles (Polfinale)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (Finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (Prvaka)
|
<ol start="9">
 František Čermák /  Lukáš Dlouhý ''(Tretji krog)
 Eric Butorac /  Kevin Ullyett ''(Tretji krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(Tretji krog)
 Maks Mirni /  Jamie Murray ''(Prvi krog)
 Marcelo Melo /  André Sá ''(Prvi krog)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut ''(Tretji krog)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen ''(Tretji krog)
 Leoš Friedl /  David Škoch ''(Drugi krog)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del 

Moške dvojice
2008